Gustaf Sjöberg kan syfta på:

* Gustaf Sjöberg (1837–1897), svensk arkitekt
 Gustaf Sjöberg (1844–1931), svensk filosof och pedagog
 Gustaf Sjöberg (1861–1927), svensk politiker, riksdagsledamot 1912-1917
 Gustaf Sjöberg (1870–1948), svensk operasångare
 Gustav Sjöberg (1913-2003), svensk landslagsmålvakt i fotboll
 Gustaf Sjöberg (1961–2016), svensk basketspelare